607 steht für:
 das Jahr 607
 Tatra 607, tschechoslowakischen Automobil
 Peugeot 607, französisches Automobil

Siehe auch: